Super Trouper kan syfta på:
Super Trouper (musikalbum) – ett musikalbum av ABBA
Super Trouper (sång) – en sång av ABBA
Super Trouper (Deep Purple) – en sång av Deep Purple, se Who Do We Think We Are
Super Troupers (TV-program) – ett TV-program på TV4 
Super Trouper (varumärke) – ett varumärke för en typ av scenstrålkastare